

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 129, w tym 4 podstawowe
 Pod Lasem – część miasta Biała Podlaska
 Pod Lasem – część miasta Busko-Zdrój
 Pod Lasem – część miasta Sanok
 Pod Lasem – część miasta Skarżysko-Kamienna

 Pod Lasem – dawna część wsi Rębowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród

Osiedle 
 Pod Lasem – osiedle mieszkaniowe w Ełku